Faszczówka to nazwa miejscowości na Białorusi, Ukrainie i Rosji.

Miejscowości na Białorusi 
 Faszczówka – agromiasteczko w rejonie szkłowskim w obwodzie mohylewskim

 Faszczówka – posiołek w rejonie homelskim w obwodzie homelskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Faszczówka – wieś w rejonie podwołoczyskim w obwodzie tarnopolskim

 Faszcziwka – osiedle typu miejskiego w rejonie perewalskim w obwodzie ługańskim

 Faszcziwka – wieś w rejonie antracytowskim w obwodzie ługańskim

Miejscowości w Rosji 
 Faszczówka – sioło w rejonie griazińskim w obwodzie lipieckim

 Faszczówka – wieś w rejonie monastyrszczinskim w obwodzie smoleńskim

Linki zewnętrzne